Prądzew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Prądzew, un village du powiat de Bełchatów.
 Prądzew, un village du powiat de Łęczyca.